Уила (Huíla) може да се отнася за:

 Уила – провинция в Ангола
 Уила – департамент в Колумбия
 Уила – вулкан в Андите